Esistono più comuni francesi con questo nome

Ségalas – Lot e Garonna
Ségalas – Alti Pirenei